Stone Sour:

 Stone Sour — американская метал-группа, играющая в стиле «альтернативный метал».
 Stone Sour — дебютный студийный альбом американской группы Stone Sour.